Višeslav (cirílico serbio: Вишеслав) es un nombre de origen eslavo que puede corresponder a cualquiera de las siguientes personas:

Višeslav de Serbia: Knez serbio entre 780 y 814.
Višeslav de Croacia: Príncipe croata entre 785 y 802.